

Botanica
 Fagiolo comune (Phaseolus vulgaris) – pianta della famiglia delle Fabaceae
 Fagiolo – legume ricavato dalla pianta del fagiolo comune
 Fagiolo della Birmania (Psophocarpus tetragonolobus) – pianta della famiglia delle Fabaceae
 Fagiolo azuki (Vigna angularis) – pianta della famiglia delle Fabaceae
 Fagiolo indiano nero (Vigna mungo) – pianta della famiglia delle Fabaceae
 Fagiolo indiano verde (Vigna radiata) – pianta della famiglia delle Fabaceae
 Fagiolo dall'occhio (Vigna unguiculata) – pianta della famiglia delle Fabaceae
 Fagiolo riso (Vigna umbellata) – pianta della famiglia delle Fabaceae

Persone 
 Marcello Fagiolo – storico dell'arte italiano
 Maurizio Fagiolo dell'Arco – critico d'arte italiano
 Vincenzo Fagiolo – cardinale e arcivescovo cattolico italiano